Dans la mythologie grecque, Cottos est un des trois Hécatonchires, frère de Briarée et Gygès. Il est également appelé Centimane.

Fils d'Ouranos et Gaïa, Cottos est un géant à cent bras et cinquante têtes.

Références

Voir aussi 

Divinité grecque archaïque
Progéniture de Gaïa
Créature fantastique de la mythologie grecque
Créature des enfers
Enfers grecs